Weitzman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stanley H. Weitzman
 Irene Weitzman